

Persone 
 Alessandra Bianco (1962) – sciatrice italiana
 Alessandra Bianco (1984) – cestista italiana